

Psicologia
 Ossessione, idea fissa e ricorrente che il soggetto non riesce a controllare pur avendone coscienza

Cinema
Ossessione (The Gaunt Stranger), film del 1938 diretto da Walter Forde
Ossessione, film del 1943 diretto da Luchino Visconti
Ossessione, cortometraggio del 2001 diretto da Alessandro Garilli
Ossessione, film pornografico del 2002 diretto da Susi Medusa Gottardi

Letteratura 
 Ossessione (The Day He Died) – romanzo di Lewis Padgett, Il Giallo Mondadori n. 138
 Ossessione (Torment) – romanzo di Raymond Benson, Il Giallo Mondadori n. 3053
 Ossessione (Confession) – romanzo di Elizabeth Gage, I nuovi bestsellers n. 150
 Ossessione (Rage) – romanzo di Stephen King del 1966
 Ossessione (Compulsion) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2008
 Ossessione (The Swan Thieves) – romanzo di Elizabeth Kostova del 2009